Yorkshire es un condado histórico del Norte de Inglaterra.

Yorkshire también puede referirse a:

Lugares 
Inglaterra
Yorkshire del Este, distrito de gobierno local y un condado ceremonial.
Yorkshire del Norte, condado no metropolitano, en la región de Yorkshire y el Humber.
Yorkshire del Oeste, condado metropolitano, en la región de Yorkshire y el Humber.
Yorkshire del Sur, condado no metropolitano, en la región de Yorkshire y el Humber. 
Yorkshire y Humber, una de las nueve regiones oficiales de Inglaterra.

Estados Unidos
Yorkshire (Nueva York), pueblo en el condado de Cattaraugus en el estado estadounidense de Nueva York.
Yorkshire (condado de Cattaraugus, Nueva York), lugar designado por el censo en el condado de Cattaraugus, estado de Nueva York.
Yorkshire (Ohio), villa en el condado de Darke, Ohio.
Yorkshire (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Prince William, Virginia.

Otros usos 
Yorkshire Dales, nombre que se le da a un área de tierras altas, en el Norte de Inglaterra.
Yorkshire pudding, oblea de masa horneada, con forma de cuenco, especialidad del Reino Unido.
Yorkshire terrier, raza de perro.